Vladimir Vsevolodovitch (en , en  et en grec : Βλαδίμηρος Βσεβολοντοβίτς), plus connu sous le nom de  Monomaque (en vieux slave : Володимиръ (-мѣръ) Мономахъ, en , en  et en grec : Βλαδίμηρος  Μονομάχος), est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né le  et mort le  à Kiev), qui régna de 1113 à 1125.

Fils de  et d'Anastasia Monomaque, unique fille de l'empereur , il est également prince de Smolensk de 1073 à 1078, prince de Tchernigov de 1078 à 1094 et prince de Pereïaslavl de 1094 à 1113.

Sa vie est marquée tout au long de son règne par la rivalité et la lutte incessante entre lui et son cousin .

Biographie 
Né en 1053, il est le fils du grand-prince , mais ne succède à son cousin Sviatopolk qu'en 1113 en tant que grand-prince de Kiev. Sa mère, Anna, était la fille de l'empereur byzantin , appartenant à la grande famille byzantine de Monomakhoi.

Il était connu pour être un organisateur ainsi qu'un administrateur remarquable. Il fut le fondateur de la ville de Vladimir sur la Kliazma, qui deviendra, en l'espace de deux générations, la capitale du grand-prince.

Vladimir Monomaque fut également un excellent combattant et négociateur. Bien avant de régner officiellement, il joua un rôle important dans les conférences princières pour mettre fin aux luttes intestines (Lioubetch en 1097, Vitichev en 1100) ou pour défendre la frontière avec la steppe (1103). Sur le terrain, il guerroya contre les Polovtses, contre qui il remporta une bataille à Salnitsa en 1111. Durant son règne, il continua sans cesse à combattre, faisant la guerre en Livonie, en Finlande et dans bien d'autres pays.

Il a laissé une Instruction, qui reste l'une des premières œuvres de la littérature russe, dans laquelle il donne un total général de 83 campagnes importantes et de 200 princes Polovtses (nom russe donné aux Coumans) tués.

Il meurt le  à Kiev.

Famille

Union et descendance 
Vladimir fut marié trois fois. De son premier mariage avec Gytha de Wessex, fille du dernier roi anglo-saxon d'Angleterre  (qui tomba lors de la Bataille d'Hastings) et de sa concubine Édith au Col de cygne, il laissa entre autres :

  ( – ), grand-prince de Kiev ;
 Iziaslav, prince de Koursk (vers 1077 – ) ;
 Sviatoslav, prince de Smolensk et de Pereïaslav (vers 1080 – ) ;
  (1082 – ), grand-prince de Kiev ;
  (1083 – ), grand-prince de Kiev ;
 Marina (meurt en 1146). Mariée à Léon Diogène, prétendant au trône Byzantin, clamant être le fils de .

D'une seconde union avec une épouse inconnue (une noble byzantine du nom d'Eufimia selon certaines sources), il eut :

 Roman, prince de Volhynie (meurt le ) ;
 Euphémie (meurt le ). Mariée à Coloman de Hongrie ;
 Sophie (Eudoxie) ;
 Agafia. Mariée à Vsevolod Davidovitch, Prince de Grodno et fils de David Igorevitch, prince de Volhynie (meurt en 1113) ;
 Iouri Dolgorouki (meurt le ), duc de Souzdal et grand-prince de Kiev ;
 Andreï, Prince de Volhynie ( – 1141).

Il fit une troisième union avec, selon certaines sources, une fille d'Aepa Ocenevitch, Khan des Polovtses.

Ancêtres

Anecdote 
 Monomaque donna son nom à un croiseur blindé de la Marine impériale de Russie et à un .

Galerie

Annexes

Bibliographie 
 .
 Michel Heller : Histoire de la Russie et de son Empire, 2015, Éd. Tempus Perrin, 
 .

Articles connexes 
 Notre-Dame de Smolensk
 Congrès de Lioubetch
 Liste des souverains de Kiev

Liens externes 
 
  Biographie
  Karamzin's account of Monomakh
  Instruction of Vladimir Monomakh
  The Pouchenie of Vladimir Monomakh www.dur.ac.uk
   monomah.vladimir.ru

Notes et références 

Vladimir02
Vladimir02
Vladimir02
Vladimir02
Vladimir02
Vladimir02
Vladimir02
Personnage du Dit de la campagne d'Igor
Prince de Pereïaslav